Diet steht für:

 Irene Diet (* 1959), ostdeutsche Autorin
 Leo Diet (1857–1942), tschechisch-österreichischer Maler

 diet, englisch für Diät
 eine spezifische Funktion im Vereinswesen, siehe Dietwart

Siehe auch:
 Dieth
 Tiedt